Naselja u BiH:
 Vražići (Čelić, BiH), naselje u općini Čelić
 Vražići (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac

Vidi i:
 NK Vražići 92, nogometni klub iz Vražića
 Vražić, naselje u općini Šipovo, BiH